Червоный Кут — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Кут — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Червоный Кут — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Червоный Кут — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Червоный Кут — село в Сумском районе Сумской области.
 Червоный Кут — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Червоный Кут — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Червоный Кут — село в Уманском районе Черкасской области.
 Червоный Кут — до 2016 года название села Чёрный Кут в Ширяевском районе Одесской области.

См. также 
 Красный Кут